Agent triple zéro peut désigner :
 Agent triple zéro, un épisode de la série télévisée The Lone Gunmen : Au cœur du complot ;
 Agent triple zéro, un épisode de la série télévisée La Croisière foll'amour.